119  peut être principalement un nombre : 119 (nombre) ou une date : 119 et son opposé 119 av. J.-C..

Significations secondaires 
119  peut aussi faire référence à :
une ligne de chemin de fer belge : 
 Ligne 119 (Infrabel).

un numéro d'appel d'urgence : 119 (numéro d'appel d'urgence) 
En France celui du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger.

une coordonnée : 
 119e méridien ouest  
 119e méridien est.

une unité militaire : 
 d'infanterie
 d'infanterie territoriale

Homonymie de nombre